Waals steht für:
 van der Waals, niederländischer Name, davon abgeleitet: 
 Van-der-Waals-Kräfte sind zwischen einzelnen Molekülen wirkende Kräfte
 Van-der-Waals-Gleichung ist eine Zustandsgleichung für Gase

Siehe auch: Wals, Wahls, Vals, Vaals